В одиночному розряді тенісного турніру Asian Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Лауру Гільдемейстер 6–2, 4–6, 6–1.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Гелена Сукова (переможниця)
 Лаура Гільдемейстер (фінал)
 Кіміко Дате (півфінал)

 Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
 Яюк Басукі (1-ше коло)
 Наоко Савамацу (чвертьфінал)
 Магдалена Малеєва (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Asian Open